Camilla Sernagiotto – scrittrice e giornalista italiana
 Mario Sernagiotto – calciatore e allenatore di calcio italiano
 Pedro Sernagiotto – calciatore brasiliano
 Remo Sernagiotto – politico italiano